Николай Тобилевич: Тобилевич (Садовский), Николай Карпович (1856—1933) — российский и украинский актёр и режиссёр.
 Тобилевич, Николай Николаевич (1897—1964) — украинский военнослужащий, участник Гражданской войны на Украине.